L'Isle-Jourdain peut désigner :
 L'Isle-Jourdain, commune française du Gers ;
 L'Isle-Jourdain, commune française de la Vienne ;
 Seigneurie de L'Isle-Jourdain, importante seigneurie, devenue comté, dont L'Isle-Jourdain, dans le Gers, était le siège.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France